Ez a lista Németország nagyvárosainak adatait tartalmazza, amelyek valamikor átlépték a 100 000 fős népességet.

Az összes város listájához lásd: Németország városai.

Galéria

Jegyzetek 
1 A lakosságszám a 100.000 lakos előszöri elérése óta többször volt időszakosan a határérték alatt.
2 Duisburg hivatalos elnevezése 1929. augusztus 1-je és 1935. március 31-e között Duisburg-Hamborn volt.
3 Wuppertal 1929. augusztus 1-jén alakult t. k. két nagyváros, Barmen és Elberfeld egyesítéséből. Mindkét város már 1884-ben 100 000 lakost számlált. A város az 1930-as átnevezéséig a Barmen-Elberfeld nevet viselte.
4 Gelsenkirchen hivatalos neve 1928. április 1-je és 1930. május 20-a között Gelsenkirchen-Buer volt.
5 Mönchengladbach 1929. július 30-ig a München-Gladbach, 1929. augusztus 1-je és 1933. július 31-e között (a beolvasztott Rheydt várossal) Gladbach-Rheydt, 1933. augusztus 1-je után (újra Rheydt nélkül) a M. Gladbach nevet viselte (először München Gladbach-ként kellett ejteni, 1950. december 20-a után Mönchen Gladbach-ként), végül 1960. október 11-e óta Mönchengladbach a város hivatalos neve.
6 Chemnitz neve 1953. május 10. és 1990. május 31. között Karl-Marx-Stadt (Karl Marx Város) volt.
7 Krefeld neve 1929. augusztus 1. és 1940. április 24. között Krefeld-Uerdingen a. Rh. (am Rhein) volt.
8 Az 1990-es lakosságszám Halle-Neustadt 1990. május 6-i beolvadása utáni adatokat mutatja.
9 Salzgitter neve 1951. január 22-ig Watenstedt-Salzgitter volt.
10 1939. július 1-jétől 1945-ig Wolfsburg hivatalos neve Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben (A Kraft durch Freude-Gépjármű városa Fallerslebennél) volt.
11 Witten a 2007-es év folyamán elvesztette nagyvárosi státuszát és lakosságszáma 100 000 fő alá csökkent.

Nagyvarosok
Nemetorszag nagyvarosai
Nemetorszag

az:Almaniya şəhərlərinin siyahısı
bg:Списък на градовете в Германия
cs:Seznam měst v Německu
el:Κατάλογος πόλεων της Γερμανίας
eu:Alemaniako hiri nagusien zerrenda
ko:독일의 인구순 도시 목록
sk:Zoznam miest v Nemecku
sw:Orodha ya miji ya Ujerumani
vi:Danh sách những thành phố lớn của Đức